A Sorozatjunkie Awards, más néven JAws, a sorozatjunkie.hu internetes honlap olvasói által évről-évre, december vége és január eleje között megszavazott internetes díja, amelyet először 2007-ben ítéltek oda a legnépszerűbb sorozatoknak és tévés alakításoknak. 

A jelölés elektronikus úton, e-mailben történik - ennek a menete az, hogy a kiírt kategóriákban sorrend nélkül három-három jelöltet állítanak az olvasók, amelyekből végül öt, holtverseny esetén több esélyes kap hivatalos JAws jelölést. 

A győztesekről már egy nagyobb közönség, a holnap teljes rajongótábora határoz, akik az e-mailes listák alapján felállított hivatalos jelöltekből dönthetik el a győztesek kilétét.  

Létezik a JAws-on belül egy "JAws 2.0" kiadás is, amely során a posztok alatti hozzászólásokban választhatják ki a rajongók a kedvenc sorozatos idézetüket, sorozatepizódjukat, illetve, hogy melyik színészek és színésznők voltak a legattraktívabbak ("eye candy") az adott tévés szezonban. Ezek mellett volt már példa olyanra is, hogy a szerkesztők a kedvenc gyermekszínészekről, legrosszabb színészi alakításokról vagy a legjobb új karakterekről írtak ki szavazást az oldalon.  

A JAws kategóriái 
 legjobb 40+ perces sorozat:
 legjobb 20-30 perces sorozat:
 legjobb első évados sorozat:
 legjobb magyar sorozat:
 legjobb nem amerikai sorozat:
 legjobb animációs sorozat:
 legjobb magyar műsor (reality/talkshow/egyéb):
 legjobb egyéb műsor (reality/talkshow/egyéb):
 legjobb férfi főszereplő (40+ perces sorozat):
 legjobb férfi főszereplő (20-30 perces sorozat):
 legjobb női főszereplő (40+ perces sorozat):
 legjobb női főszereplő (20-30 perces sorozat):
 legjobb férfi mellékszereplő (40+ perces sorozat):
 legjobb férfi mellékszereplő (20-30 perces sorozat):
 legjobb női mellékszereplő (40+ perces sorozat):
 legjobb női mellékszereplő (20-30 perces sorozat):
 legjobb vendégszereplő:

Filmes díjak